Sinornithomimus dongi — вид тероподовых динозавров, принадлежащих к группе Maniraptoriformes, живших во время позднего мела в районе современного Китая.

Первая находка была сделана летом 1997 года японскими, монгольскими и китайскими палеонтологами в рамках совместной экспедиции Mongol Highland International Dinosaur Project в местности Oelan Soehai во Внутренней Монголии, где были найдены богатые места с окаменелостями динозавров. На месте раскопок длиной пять на два метра были найдены скелеты по крайней мере четырнадцати орнитомимидов, принадлежащих неизвестному ранее виду. Уже в 2003 году находка была описана как новый вид в отдельной статье китайским палеонтологом Lü Junching. Вид был назван Sinornithomimus dongi.

Конечности 
Лопатка длинная и тонкая длиной 204 миллиметра по голотипу IVPP-V11797-10 и немного короче плечевой кости, связь между ними характерна для всех орнитомимидов. Эта лопатка расширяется в верхней части и имеет тонкие края processus acromialis.

Кладограмма 
Sinornithomimus был помещён в семейство Ornithomimidae в относительно базальной позиции чуть выше Archaeornithomimus. Иногда всё же Archaeornithomimus занимает более высокое место в кладистике.

Примечания 

Динозавры Азии
Орнитомимозавры
Динозавры мелового периода